La fecha 18 de julio ha dado nombre a varios lugares y elementos relacionados con ella, hasta el punto de que se los conoce simplemente por ese nombre, entre ellos:

En España, por el golpe de Estado de 1936:
 el 18 de Julio o Alzamiento Nacional, nombres con los que se conoció al golpe de Estado producido en España entre el 17 y el 18 de julio de 1936 contra la II República Española; y
 el Régimen del 18 de Julio o Movimiento Nacional, nombres con los que se conoció a la dictadura militar que siguió al golpe de Estado anterior.

Y en Uruguay, por su primera Constitución jurada en 1830:
 18 de Julio, una localidad en el departamento de Rocha;
 la Colonia 18 de Julio, una localidad en el departamento de Salto; y
 la Avenida 18 de Julio, principal calle de la ciudad de Montevideo.